Il doppio del torneo di tennis Maybelline Classic 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Bonnie Gadusek e Wendy White che hanno battuto in finale Pam Casale e Mary Lou Daniels 6–1, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Bonnie Gadusek /  Wendy White (Campionesse)
 Pam Casale /  Mary Lou Daniels (finale)

 Lele Forood /  Heather Ludloff (primo turno)
 Amy Holton /  Kathy Holton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1983